|-
| 168701 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168702 - ||  || 5 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168703 - ||  || 2 aprilie 2000 ||  || 
|-
| 168704 - ||  || 3 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168705 - || 2000 HN || 24 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168706 - ||  || 24 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168707 - ||  || 24 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168708 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168709 - ||  || 25 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168710 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168711 - ||  || 30 aprilie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 168712 - ||  || 28 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168713 - ||  || 30 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168714 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168715 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168716 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168717 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168718 - ||  || 2 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168719 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168720 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168721 - ||  || 29 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168722 - || 2000 LH || 1 iunie 2000 ||  || 
|-
| 168723 - ||  || 31 iulie 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 168724 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168725 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168726 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168727 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168728 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168729 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168730 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168731 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168732 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168733 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168734 - ||  || 4 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 168735 - ||  || 25 august 2000 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 168736 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168737 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168738 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168739 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168740 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168741 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168742 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168743 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168744 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168745 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168746 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168747 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168748 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168749 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168750 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168751 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168752 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168753 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168754 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168755 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168756 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168757 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168758 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168759 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168760 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168761 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168762 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168763 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168764 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168765 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168766 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168767 - ||  || 25 august 2000 ||  || 
|-
| 168768 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168769 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168770 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168771 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168772 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168773 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168774 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168775 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168776 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168777 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168778 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168779 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168780 - ||  || 4 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168781 - ||  || 7 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168782 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168783 - ||  || 6 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168784 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168785 - ||  || 22 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168786 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168787 - ||  || 19 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 168788 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168789 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168790 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168791 - ||  || 25 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 168792 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168793 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168794 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168795 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168796 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168797 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168798 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168799 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168800 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-